Патакі () — угорське прізвище.

 Гайді Патакі — письменник, лауреат Літературної премії міста Відень у 1998 р.
 Джордж Патакі (; 1945) — американський політик угорського походження.
 Ельза Патакі (; 1976) — іспанська актриса. 
 Міхай Патакі (; 1893 — 1977) — угорський футболіст, нападник.
Угорські прізвища